Cztery pory roku – dzieło muzyczne Antonio Vivaldiego
 Cztery pory roku – audycja I Programu Polskiego Radia
 Cztery pory roku – zbiór 4 nowel Stephena Kinga
 Cztery Pory Roku – cykl rzeźb ogrodowych
 Cztery pory roku – film Andrzeja Kondratiuka z 1984
 Cztery pory roku – seria powieści Karla Ovego Knausgårda